Альбане́зе () — итальянская фамилия ('албанский' или 'альбанский'). 

Известные носители:
 Альбанезе, Антонио (род. 1964) — итальянский актёр, режиссёр, сценарист.
 Альбанезе, Висенте (1912—?) — уругвайский футболист, защитник.
 Альбанезе, Джакомо (1890—1948) — итальянский математик.
 Альбанезе, Диего (род. 1973) — аргентинский регбист.
 Альбанезе, Личия (1909—2014) — итало-американская певица, сопрано.
 Альбанезе, Энрико (1834—1889) — итальянский хирург.
 Албаниз, Энтони (род. 1963) — австралийский политик.

Топонимы

См. также 
 Альбанези